Світлана Кузнецова була дворазовою чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки знялась до початку турніру.

У фіналі Юлія Гергес перемогла Дарію Касаткіну з рахунком 6–1, 6–2, вигравши свій перший титул починаючи з 2011 року.

Сіяні гравчині 
Перші четверо номерів посіву потрапили в 2-ге коло без боротьби.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перша кваліфаєрка

Друга кваліфаєрка

Третя кваліфаєрка

Четверта кваліфаєрка

Примітки 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, жінки, одиночний розряд
2017